Krka folyó Horvátországban, az Adriai-tengerbe torkollik
 Krka folyó Szlovéniában, a Száva mellékfolyója
 A Kerka folyó szlovén neve
 Az osztrák Gurk folyó szlovén neve
 Krka d. d. szlovén gyógyszergyár Novo mestoban